Kimolo kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nísos Kímolos, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Kímolos, kommunhuvudort, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar